Чачха́лиа () — абхазская фамилия.

Известные носители:
 Чачхалиа, Денис Киршалович (род. 1950) — абхазский писатель, историк, переводчик
 Чачхалиа, Киршал Шамилович (1918—1970) — абхазский поэт